Ик-Киль () — идеально круглый сенот (форма карстовой воронки) неподалёку от городка  (муниципалитет Тинум, штат Юкатан, Мексика). Расположен в северо-центральной части полуострова Юкатан в пяти километрах от древнего священного города Чичен-Ица. С юкатекского языка Ик Киль переводится как «место, где рождается ветер». В озере обитают рыбы, лианы свисают сверху почти до самой воды, но трогать их запрещено.

Древние майя использовали сенот как место приношений (в том числе жертвенных) богу молний, воды и дождя Чаку.

Зеркало озера находится на 26 метров ниже уровня поверхности, его диаметр составляет 60 метров, площадь — 2827 м², глубина — 48 метров. Сенот является туристической достопримечательностью, в нём официально разрешено купание, температура воды постоянна 22-25°С. При сеноте работают сувенирный магазин, ресторан и две гостиницы. В 2010, 2011 и 2014 годах Ик-Киль был местом проведения состязаний по прыжкам в воду .

См. также 
 Список карстовых воронок Мексики
 Список озёр Мексики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенота
 

Чичен-Ица
Сеноты
Озёра Мексики
География Юкатана